

Patronyme 

 Pierre-François-Adolphe de Chesnel : historien et encyclopédiste français (1791 - 1862)
 Fanny Chesnel : écrivain et scénariste française (1980 - )
 Jean-Paul Louis Chesnel-Larossière : céramiste français (1775 - 1849)
 Yan Chesnel : tireur sportif français (2003 - )

Toponyme 

 Château Chesnel : château français (Charente)

Divers 
 Luissier Bordeau Chesnel : entreprise agroalimentaire française